A19 kan avse

Motorvägar
 A19 (motorväg, Belgien)
 A19 (motorväg, Frankrike)
 A19 (motorväg, Italien)
 A19 (motorväg, Schweiz)
 A19 (motorväg, Tyskland)